Martin Millerioux (né le  à Grenoble) est un joueur de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière de joueur 

|-
| 2003-2004|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 24|| 0|| 0|| 0|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2004-2005|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 25|| 0|| 4|| 4|| 27|| 12|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 25|| 0|| 2|| 2|| 14|| || || || || 
|- 
| 2006-2007|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 20|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 20|| 1|| 5|| 6|| 50|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 16|| 2|| 4|| 6|| 68|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2009-2010|| Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 15|| 4|| 1|| 5|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Dunedin Thunder || NZIHL || 10|| 6|| 5|| 11|| 2|| || || || ||
|- 
| 2010-2011|| Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus|| 24|| 2|| 5|| 7|| 6|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || Lions de Lyon || Division 1 || 24 || 5 || 8 || 13 || 58 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Lions de Lyon || Division 1 || 26 || 3 || 14 || 17 || 12 || 7 || 1 || 6 || 7 || 12
|-
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1 || 24 || 3 || 16 || 19 || 2 || 7 || 0 || 9 || 9 || 4 
|-
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 25 || 2 || 8 || 10 || 28 || 4 || 0 || 5 || 5 || 0 
|-
| 2015-2016 || Annecy Hockey || Division 2 || 13 || 1 || 5  || 6  || 6 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 	
|-
| 2016-2017 || Annecy Hockey || Division 2 || 18 || 3 || 9 || 12 || 47 || 9 || 2 || 3 || 5 || 6 	
|-
| 2017-2018 || Annecy Hockey || Division 1 || 26 || 7 || 8 || 15 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2018-2019 || Annecy Hockey || Division 2 || 8 || 0 || 3 || 3 || 31 || 6 || 2 || 2 || 4 || 16

Voir aussi

Références

Naissance le 31 décembre 1984
Naissance à Grenoble
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Sports de glace Annecy
Défenseur de hockey sur glace